Biatlon na Zimskih olimpijskih igrah 2010 – moški šprint. Zlato medaljo je osvojil Vincent Jay, srebrno Emil Hegle Svendsen, bronasto pa Jakov Fak.

Rezultati 

Šprint mođki